Esbønderup (plaats), plaats in Denemarken
 Esbønderup (parochie), parochie in Denemarken